Манастир Светог Саве може да се односи на:
 Манастир Светог Саве у Голији, надомак Никшића, Црна Гора
 Манастир Светог Саве у Звечану
 Манастир Светог Саве у Либертивилу
 Манастир Светог Саве Освећеног
 Манастир Светог Саве, некадашњи манастир на Фрушкој гори

Види још 
 Црква Светог Саве
 Храм Светог Саве (вишезначна одредница)